Сінгалевич Володимир (1875—1945) — український громадсько-політичний діяч у Галичині, правник.
 Ігнатій Сінгалевич (1773—1854) — український церковний діяч, ієромонах-василіянин, педагог.
 Сінгалевич Тит (друга половина XIX століття) — український правник, громадсько-політичний діяч.
 Сінгалевич Юрій Олександрович (1911—1947) — український бандурист, актор, художник і громадський діяч.
…
 Сенгалевич Михайло (1823—1894) — український греко-католицький священник, крилошанин, посол (депутат) Австрійського парламенту.

Українські прізвища